
Појам Меркур може да се односи на:

Наука 
 Меркур, у астрономији, најближа планета Сунцу у Соларном систему
 Пројекат Меркур, у астронаутици, први амерички програм са циљем лансирања човека у свемир
 Меркур (магазин), популарни астрономски магазин који објављује :en:Astronomical Society of the Pacific магазин Меркур

Култура 
 Меркур (бог), Римски бог
 Меркур, Невада - „град“ у САД у Невади

Технологија 
 Меркур (аутомобил), марка аутомобила произведена у Форду
 Меркур програмски језик, програмски језик
 Меркур ванбродски мотор, популарни ванбродски мотор
 Меркур (руски брод), руски ратни брод

Економија 
 Ливница „Меркур”, Београд, у власништву Саве Лозанића (1882-1952), позната по црквеним звонима 
 Меркур (компанија), словеначко трговачко предузеће
 Меркур осигурање,

Историја 
 Операција Меркур